Мезопротерозой е геоложка ера, която се появява между 1600 милиона години и 1000 милиона години. Основните събития на мезопротерозоя са формирането на суперконтинента Родиния и разпадането на суперконтинента Колумбия, както и еволюцията на половото размножаване.

Тази епоха е белязана от по-нататъшното развитие на континенталните плочи и тектониката на плочите. В края на тази епоха континенталните плочи, които се развиват повече или по-малко са същите, каквито са днес. Това е първата геоложка ера за която има геоложки запис все още съществуващ и днес.

Това е ерата на сексуалното размножаване, усложняване на живата природа и поява на многоклетъчните организми. Формират се и много от планинските вериги. Това е ерата на очевидно критични, но все още не добре разбрани, промени в химията на морето, утайките на земята, и на състава на въздуха. Нивата на кислород са се увеличават в началото на ерата и продължават да нарастват през епохата.

Протерозой